Pierre-Alexandre est un prénom composé masculin formé de Pierre et de Alexandre. 

Il a été porté par Pierre Alexandre Jean Mollière(Orléans 1800 - Paris 1850)  officier du 

Le vrai nom du musicien et producteur de musique électronique français Yuksek est Pierre-Alexandre Busson

Il est également le prénom du célèbre coach sportif Pierre-Alexandre Cortier, coach des plus grandes star du cinéma français.

Prénom masculin
Homonymie de prénom